Gli opistobranchi (Opisthobranchia ) sono un ordine di molluschi gasteropodi.

Il nome significa con le branchie dietro: tutte le specie di questi molluschi infatti hanno branchie poste nella parte posteriore del corpo.

Riproduzione 
Gli opistobranchi sono ermafroditi e la fecondazione avviene anche simultaneamente tra individui diversi; le uova vengono deposte in caratteristiche ovature a spirale.
Una volta schiuse gli opistobranchi, muniti ancora di conchiglia (veliger), conducono breve vita planctonica per poi passare a quella bentonica, perdendo la conchiglia o facendola regredire.

Tassonomia 
Gli Opistobranchi sono considerati dalla classificazione di Ponder e Lindberg del 1997 come un ordine, suddiviso in 7 sottordini:
 Ordine Opisthobranchia 
 Sottordine Cephalaspidea 
 Superfamiglia Acteonoidea 
 Superfamiglia Bulloidea 
 Superfamiglia Diaphanoidea 
 Superfamiglia Haminoeoidea 
 Superfamiglia Philinoidea 
 Superfamiglia Ringiculoidea 
 Sottordine Sacoglossa
 Superfamiglia Cylindrobulloidea 
 Superfamiglia Oxynooidea 
 Superfamiglia Elysioidea
 Superfamiglia Limapontioidea
 Sottordine Anaspidea 
 Superfamiglia Akeroidea 
 Superfamiglia Aplysioidea 
 Sottordine Notaspidea
 Superfamiglia Tylodinoidea 
 Superfamiglia Pleurobranchoidea 
 Sottordine Thecosomata
 Infraordine Euthecosomata
 Superfamiglia Limacinoidea
 Superfamiglia Cavolinioidea
 Infraordine Pseudothecosomata
 Superfamiglia Peraclidoidea
 Superfamiglia Cymbulioidea
 Sottordine Gymnosomata
 Sottordine Nudibranchia
 Infraordine Anthobranchia
 Superfamiglia Doridoidea 
 Superfamiglia Doridoxoidea
 Superfamiglia Onchidoridoidea 
 Superfamiglia Polyceroidea 
 Infraordine Cladobranchia 
 Superfamiglia Dendronotoidea 
 Superfamiglia Arminoidea 
 Superfamiglia Metarminoidea 
 Superfamiglia Aeolidioidea 

La classificazione di Bouchet e Rocroi del 2005 colloca il raggruppamento nel clade Heterobranchia assegnandogli lo status di "gruppo informale", riservato ai gruppi la cui monofilia non sia stata dimostrata o sia controversa.
I rapporti filogenetici sono mostrati nel seguente cladogramma:

La monofilia degli Opisthobranchia è stata definitivamente rigettata dagli studi successivi e il taxon è pertanto da considerarsi obsoleto.

Le specie che in passato venivano assegnate a questo raggruppamento sono ora state spostate nelle infraclassi Heterobranchia inferiori ed Euthyneura (Acteonimorpha, Ringipleura, Umbraculida, Cephalaspidea, Runcinida, Aplysiida, Pteropoda e Sacoglossa).

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Taxa classificati da Alphonse Milne-Edwards